Jantra, folyó Bulgáriában
 Jantra, falucska Bulgáriában, a Drjanovo kistérségben, Gabrovo megyében
 Jantra, misztikus diagram az ind vallásokban